Подигните заставе високо (, позната и као ) је била химна Националсоцијалистичке немачке радничке партије. Песму је написао припадник СА одреда Хорст Весел, 1929. године. Званична химна нацистичке партије постала је 1933. године, и била је извођена на свим партијским конгресима до 1945. године.

Текст песме 

Нацистичка пропаганда
Немачке песме